Ancerville puede referirse a: 

 Ancerville, comuna francesa situada en Mosa.
 Ancerville, comuna francesa situada en Mosela.